Григоровщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Григоровщина — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Украина 
 Григоровщина — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Григоровщина — село в Варвинском районе Черниговской области.